

Geografie
Drag (Zweden)
Drag, de Hongaarse benaming voor Dragu in district Sălaj, Roemenië
Drag (Texas), een bijnaam voor het zuidelijk gedeelte van de Guadalupe Street die langs de University of Texas loopt

Wetenschap
Drag, Engelse benaming voor luchtweerstand
Drag and Drop, Engelse benaming voor Slepen en neerzetten, de bewerking in computeromgevingen
Drag reduction system. De beweegbare achtervleugel ter vermindering van downforce

Kunst en entertainment
Drag (of travestie), een manier van zich kleden als de andere sekse

Film en theater
The Drag (voorstelling), een theatervoorstelling van Mae West uit 1927
Drag (film), een dramafilm uit 1929
The Drag (film), een Canadese film uit 1966
Drag Me to Hell, een Amerikaanse horrorfilm uit 2009

Muziek
 Drag City, een onafhankelijk platenlabel uit Chicago
 Drag Me Down, een single van One Direction uit 2015

Sport
Dragrace, tak van motor- en autosport waarbij twee coureurs vanuit stilstand tegen elkaar racen
 Drag bar, een vlak stuur voor binnen de motor dragraces.
 Drag Mob, een Frans bedrijf dat zich bezighield met dragsters voor in de dragraces